

Geografia

Austria 
 Eschenau – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Lilienfeld
 Eschenau im Hausruckkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen